Никола́й Ива́нович Петро́в:
 Петров, Николай Иванович (?—1878) — действительный статский советник.
 Петров, Николай Иванович (1840—1921) — русский филолог и церковный историк.
 Петров, Николай Иванович (1841—1905) — государственный деятель России, генерал-лейтенант.
 Петров, Николай Иванович (1894—1977) — советский инженер, основоположник авиационного приборостроения в СССР.
 Петров, Николай Иванович (1911—1997) — советский спортсмен (конькобежный спорт, велоспорт), тренер.
 Петров, Николай Иванович (1924—1944) — наводчик САУ, старший сержант, Герой Советского Союза (1945).
 Петров, Николай Иванович (род. 1938) — поэт, генерал-лейтенант в запасе.
 Петров, Николай Иванович (1910—1942) — офицер-подводник. Примечания